Piotr Głowacki (geofizyk)
Piotr Głowacki (aktor)
Piotr Głowacki (łyżwiarz)
Piotr Głowacki (piłkarz)